Laguna Verde peut faire référence  à :

Laguna Verde, lac de Bolivie, dans la province de Sud Lípez
Laguna Verde, lac du Chili, dans la région d'Atacama
Laguna Verde, lac d'Argentine, dans la province de Neuquén
Laguna Verde, lac d'Argentine, dans la province de Chubut
Salina de la Laguna Verde, en Argentine, dans la province de Catamarca
Centrale nucléaire de Laguna Verde, au Mexique

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme